Левент (значения) — имя и топоним:

Имя 
 Айчичек, Левент
 Гюлен, Левент
 Картоп, Левент
 Тунджат, Левент

Топоним 
 Левент  — деловой район Стамбула (Турция).

См. также 
 Левентон
 Левенте